Wolfien ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wolfien (1906–1968), Offizier in der Luftwaffe der Wehrmacht und später der Luftwaffe der Bundeswehr
 Verena Wolfien (* 1977), deutsche Schauspielerin und Sprecherin